Гри́гов () — населённый пункт в Оломоуцком крае Чешской Республики. Население — 1468 человек (2012). Площадь — 12,74 км². Расположен на реке Морава примерно в девяти километрах к юго-востоку от Оломоуца.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты Оломоуцкого края